Farkaševac je naseljeno mjesto i istoimena općina u Hrvatskoj, u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis

Stanovništvo 
Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Farkaševac imala je 2.102 stanovnika, raspoređenih u 11 naselja:

 Bolč - 460
 Kabal - 172
 Mački - 105
 Donji Markovac - 52
 Farkaševac - 342
 Ivančani - 204
 Kabal - 172
 Mački - 105
 Majur - 112
 Prašćevac - 132
 Zvonik - 93
 Žabnica - 190 

Prosječna gustoća stanovništva općine iznosi 28,52 stan./km2.

Uprava 
Administrativno općini Farkaševac pripadaju naselja:
 Bolč,
 Brezine,
 Donji Markovac,
 Farkaševac (administrativno središte),
 Ivančani,
 Kabal,
 Mački,
 Majur,
 Prašćevac,
 Zvonik,
 Žabnica. 

Načelnik općine i predsjednik Općinskog poglavarstva je Željko Copak (HDZ). Predsjednik Općinskog vijeća je Đuro Sekelj (HDZ).

Dan općine obilježava se 29. rujna.

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe

Spomenici i znamenitosti 
 Farkaševa gradina, arheološko nalazište

Obrazovanje

Kultura

Šport

Vanjske poveznice 

 Službene stranice općine Farkaševac

Općine u Zagrebačkoj županiji